Кокуаско има више значења:

 Кокуаско (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кокуаско (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику